Władysław Sokołowski (zm. 1701) – podkomorzy inflancki
 Władysław Sokołowski (1892–1963) – polski urzędnik konsularny
 Władysław Jan Sokołowski (ur. 1951) – ambasador RP w Kazachstanie